Шерил има више значења:
 Шерил (Њујорк)
 Шерил (Ајова)
 Шерил (Арканзас)